Леутари I (Левтарис I; , , ; умер в 554) — герцог Алеманнии (536—554), участник Готских войн.

Биография 
Основными нарративными источниками о Леутари I являются труды Агафия Миринейского, Григория Турского и Павла Диакона.

Леутари I — брат Букцелена. Они оба рассматриваются современными историками как первые герцоги Алеманнии. Получив власть с соизволения правителя франков Теодеберта I, они признали над собой верховную власть королей из династии Меровингов.

В 553 году Леутари I совместно с Букцеленом возглавлял большое франкское войско, пришедшее в Италию на помощь остготам, воевавшим в то время с византийцами. Агафий Миринейский писал, что поход был собственной инициативой братьев, откликнувшихся на просьбу остготов. Однако, в действительности, поход не мог бы состояться без согласия на то короля Теодебальда. Летом франкское войско переправилось через По, захватило Парму и разгромило возглавлявшееся Фулкарием византийское войско. В 554 году Леутари и Букцелен совершили поход от Поданской долины до Мессинского пролива. Дойдя до предместий Рима, братья разделились, возглавив каждый особое войско. Летом, дойдя до Мессинского пролива, Леутари с согласия Букцелена со своими воинами двинулся в Венето, находившуюся тогда под контролем франков. Поводом было желание Леутари сохранить захваченную в походе добычу. Букцелен же остался в Южной Италии, намереваясь разгромить Нарсеса и, возможно, возложить на себя власть над королевством остготов. Войско Леутари, отягощённое добычей, потерпело у Фано поражение от византийского гарнизона Пезаро, которым командовали  и . В результате в руки византийцев попало почти все захваченное франками золото, церковная утварь и освобождено множество пленных. Однако часть драгоценностей, вероятно, Леутари удалось сохранить, и некоторые вещи из итальянской добычи были обнаружены в алеманнском захоронении вблизи замка Хёфинген (в современном Баден-Вюртемберге). Предполагается, что воины-алеманны, ещё язычники, в отличие от христиан-франков не останавливались перед грабежом итальянских церквей и монастырей.

Несмотря на поражение, Леутари удалось переправить остатки своего войска через По и достигнуть территорий, контролируемых франками. Однако в
 на войско обрушилась эпидемия, от которой скончались большинство воинов, включая Леутари. Это произошло ещё до того, как Букцелен погиб, сражаясь с Нерсесом в . По предположению некоторых современных историков, болезнью, поразившей алеманнов, было бешенство, передавшееся людям от находившихся в войске собак, использовавшихся теми для охраны пленников и лагерей в ночное время. Возможно, это событие нашло отражение в древнем топониме Рабокса (современная улица Рабоса к Ченеде), вероятно, произошедшем от латинского слова rabies (бешенство). Предполагается, что здесь могли быть похоронены алеманны, умершие от эпидемии 554 года. В изложении Агафия Меринейского столь ужасная смерть Леутари и его людей — божественное наказание язычникам-алеманнам за разграбление христианских храмов.

Неизвестно, были ли у Леутари I потомки. Однако существование в VII веке одноимённого герцога предполагает возможность наличия между двумя алеманнскими правителями каких-то родственных связей.

Примечания

Литература 
 Werner Lütkenhaus: Leuthari. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 18, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-016950-9, S. 303—304.
 Felix Dahn: Leuthari. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 51, Duncker & Humblot, Leipzig 1906, S. 677 f.
 Dieter Geuenich: Geschichte der Alemannen. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2004, ISBN 3-17-018227-7 / ISBN 3-17-012095-6
 Wilhelm Störmer: Leuthari. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 382 f. (Digitalisat).
 H. von Schubert, Die Unterwerfung der Alamannen unter die Franken, Diss. Strassburg 1884.
 Benno von Hagen, Lyssa. Eine Medizingeschichtliche Interpretation, Jena 1940.
 Averil Cameron, Agathias and the Early Merovingians, Annali della Scuola Normale Superiore, 37, 1968, pp. 95-140.
 Averil Cameron, Agathias, Oxford 1970 (rist. 2003).
 O. Feger, Zur Geschichte des alemannischen Herzogtums, in W. Müller (herausg.), Zur Geschichte der Alemannen, Darmstadt, 1975.
 D. Geuenich, Geschichte der Alemannen, Stuttgart-Berlin-Köln, 1997.
 Massimo Gusso, Franchi Austrasiani nella Venetia del VI secolo d.C.. Un contributo allo studio dei più antichi riferimenti al castrum di Ceneda, in Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Quaderno 1982—2002, De Bastiani Editore, Vittorio Veneto 2003, pp. 9-110.
 Massimo Gusso, Il «morbo cenedese»: indagine sulla misteriosa malattia scoppiata nella città di Ceneda nel 554 a.C. a seguito di un’incursione alamannica (Agazia, Historiae II, 3,3-8), in Circolo Vittoriese di Ricerce Storiche, Aspetti della Sanità nelle Prealpi Venete (Atti del Convegno Nazionale, Vittorio Veneto, 26 maggio 2012), De Bastiani Editore, Vittorio Veneto 2012, pp. 17-136

Герцоги Алеманнии
Правители Европы VI века
Персоналии:Период Меровингов
Франкская знать
Персоналии Франкского государства VI века